Список стран, производящих вино с указанием объёмов винной продукции за 2001—2006 годы в тысячах гектолитров.

Данные предоставлены Международной организацией виноградарства и виноделия ().

Примечания 

Виноделие